Ишимбай — 9-й по населению город в Республике Башкортостан, ранее 6-й.

Численность населения составляет  чел. ().

Динамика численности

Перепись 2002 года 
Национальный состав по состоянию на 2002 год: русские — 51,7 %, башкиры — 28,4 %, татары — 14,9 %, другие национальности — 5 %.

В настоящее время наблюдается сокращение численности населения.

Перепись 2010 года 
На 1 января 2010 года в Ишимбае насчитывалось 68 113 жителей. В 2009 году родилось 898 малышей, прибыло на новое место жительства 907 человек. Умерли 954 человека, уехали на новое место жительства 776. Естественная убыль населения 56 чел., прирост за счёт миграции 131

На 14 октября 2010 года по данным Всероссийской переписи населения—2010 в Ишимбае насчитывается 66 259 жителей. По сравнению с 2002 годом горожан стало меньше на 5,6 %. Население Ишимбая состоит из 30 899 мужчин и 35 343 женщин.

По Всероссийской переписи населения 2010 года в Ишимбае проживают представители разных национальностей: русские — 33 тысячи 209 человек (51,9 % от всего населения, указавшего национальность), башкиры — 18 тысяч 991 человек (29,7 %), татары — 9 тысяч 411 человек (14,7 %), чуваши — 571 человек (0,9 %), украинцы — 486 человек (0,8 %), белорусы — 156 человек (0,2 %), мордва — 143 человека (0,2 %), марийцы — 38 человек (0,1 %), прочие — 923 человека (1,4 %). 105 человек старше 15 лет имеют послевузовское образование, 9 тысяч и 5 человек — высшее, 1 тысяча 983 человека — незаконченное высшее, 19 тысяч 679 человек — среднее специальное, 5891 — начальное, 7851 — среднее (полное), 5761 — основное (неполное среднее), 3 тысячи 278 человек — начальное. 556 человек не имеют начального общего образования, неграмотные — 386 человек. 973 человека не указали уровень образования. 32 664 человека — экономически активное население в возрасте 15-72 лет, 29 тысяч 708 из которых — заняты в экономике, 2 тысячи 956 — безработные. 16 тысяч 237 человек — экономически неактивное население, 1239 — не указали экономическую активность. Уровень общей безработицы всего составил 9,0 %, в трудоспособном возрасте — 9,1 %.

Национальный состав

Литература 
Сафаргулова, Л. Понаехали тут?: итоги Всероссийской переписи населения — 2010 / Л. Сафаргулова // Восход.- 2012.- 6 июля.- С.2.

Сныткина, М. Г. И. Гильманова: «Население района взрослеет»: итоги Всероссийской переписи населения 2010 / М. Сныткина // Восход.- 2012.- 19 янв.- С.1-2.

Примечания 

Ишимбай
Ишимбай
Население Башкортостана